Plaats in Indonesië
 Majatengah (Banjarmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Majatengah (Kalibening), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Majatengah (Kemangkon), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java